Friedrich Wilhelm von Halem ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm von Halem (Mediziner) (1762–1835), deutscher Mediziner
 Friedrich Wilhelm von Halem (Politiker), deutscher Politiker, MdL Holstein